Encheng kan syfta på följande platser:

Kina 

 Encheng (häradshuvudort), Guangdong, 
 Encheng (socken), Shandong, 

Robotskapade Kinaförgreningar